Дельвеккіо (). Відомі носії:

 Алекс Дельвеккіо (1931) — канадський хокеїст.
 Марко Дельвеккіо (1973) — італійський футболіст.

 Джорджо Дель Веккіо (1878 – 1970) — італійський філософ права.

Італійські прізвища